Леона́рт Фукс, Леонха́рт Фукс, Леона́рд Фукс (; ,  — , ) — немецкий учёный,  и , один из .

Биография 

Учился в школе в Хайльбронне, а затем в Мариеншуле в Эрфурте (Тюрингия), которую закончил, получив звание бакалавра. В 1524 года становится магистром и в тот же год — доктором медицины.

В 1524—1526 годах был практикующим врачом в Мюнхене, в 1526 получил кафедру медицины в Ингольштадте.

В 1528—1531 годах был личным врачом маркграфа Бранденбургского в Ансбахе.

В 1533 году был приглашён в Тюбингенский университет, где он был профессором медицины до конца жизни.

Фукс, говорят, неохотно, но ссылался в своей работе на древних, он знал греческий и латынь, образование получил католическое, в зрелости стал убеждённым протестантом.

Умер в Тюбингене (Баден-Вюртемберг) в 1566 году.

Описание растений 

Законченная Леонардом Фуксом в 1542 году работа на латинском языке под названием De historia stirpium commentarii insignes («Достопамятные комментарии к описанию растений», или просто «Описание растений») считается краеугольным камнем в истории естествознания — это подробнейшее представленное в алфавитном порядке описание и изображение около 400 видов растений и прилагаемый к нему словарь ботанических терминов.

«История» фактически стала руководством к правильному сбору лекарственных трав.

Память 
В честь Леонарда Фукса Линней назвал род цветковых растений из Нового Света .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография и библиография (англ.)

Профессора Тюбингенского университета
Эпонимы-персоны
Ботанические эпонимы